Epureanu sau Iepureanu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Alexandru Epureanu (n. 1986), fotbalist moldovean
 Manolache Costache Epureanu (1823–1880), politician român
 Serghei Epureanu (n. 1976), fotbalist moldovean

Nume de familie românești